Вашко/Вашку да Гама може да се отнася за:
 Вашко да Гама (1469-1524), португалски мореплавател
 Вашку да Гама (мост), мост в Лисабон, Португалия
 Клуб де Регаташ Вашко да Гама, спортен клуб в Рио де Жанейро, Бразилия